Sainte-Foy kan syfta på:

Frankrike
 Sainte-Foy, Landes
 Sainte-Foy, Saône-et-Loire
 Sainte-Foy, Seine-Maritime
 Sainte-Foy, Vendée

Kanada
 Sainte-Foy, Québec